Dollar General 300 bezeichnet

 ein Rennen der NASCAR Nationwide Series auf dem Lowe’s Motor Speedway, siehe Dollar General 300 (Charlotte)
 ein Rennen der NASCAR Nationwide Series auf dem Chicagoland Speedway, siehe Dollar General 300 (Chicagoland)